Фёдор Иваницкий:
 Иваницкий, Фёдор Григорьевич — председатель колхоза в Винницкой области, Герой Социалистического Труда (1948).
 Иваницкий, Фёдор Игоревич (1861—1929) — депутат Государственной думы I созыва от Харьковской губернии.